En Pologne, Orzechów peut faire référence à :

 Orzechów est un village situé dans le powiat de Pabianice en voïvodie des Basses-Carpates. 
 Orzechów est un village situé dans le powiat de Pabianice en voïvodie de Łódź. 
 Orzechów est un village situé dans le powiat de Radomsko en voïvodie de Łódź. 
 Orzechów est un village situé dans le powiat de Węgrów en voïvodie de Mazovie.
 Orzechów est un village situé dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.